Star Wars: X-wing – serie di romanzi
 Star Wars: X-wing – videogioco
Star Wars: X-Wing Alliance – videogioco
Star Wars: X-Wing vs. TIE Fighter – videogioco